Lesenberg ist der Familienname folgender Personen: